Organo da strada – nome generico dell'organetto di Barberia
 Organo da strada – sinonimo di organo da fiera